{{Ficha de noble
|nombre               = Teresa de Portugal
|título               = Condesa de Flandes y duquesa de Borgoña
|imagen               = Teresa de Portugal, Condessa da Flandres.jpg
|epígrafe = Ilustración del siglo XVI por Antonio de Hollanda.
|otros títulos        = * Regente de Portugal (1173-1184)
 Infanta de Portugal
|fecha de nacimiento  = 1151
|lugar de nacimiento  = Coímbra, Reino de Portugal
|fecha de defunción   = 6 de mayo de 1218 (67 años)
|lugar de defunción   = Furnes, Condado de Flandes
|lugar de entierro    = Abadía de Claraval (cuerpo desaparecido durante la Revolución Francesa)
|nombre completo             = Teresa Alfonso|predecesor         = 
|sucesor      = 
|cónyuge              = * Felipe de Alsacia
 Odón III de Borgoña
|casa real            = Borgoña
|padre                = Alfonso I de Portugal
|madre                = Mafalda de Saboya
|escudo               = 
}}
Teresa de Portugal (1151-Furnes, Flandes, 1218) fue una infanta portuguesa, hija del rey de Portugal Alfonso Enríquez y de su esposa Mafalda de Saboya.

 Vida 
 Infancia y primeros años 
Teresa se crio, a diferencia de algunos hermanos, en la propia casa del rey, y tuvo como collaza y también futura dama de compañía, a Elvira Gonçalves de Sousa, hija de Gonçalo Mendes de Sousa, el mayordomo mayor del rey Alfonso Enríquez.  La vinculación de Teresa y su familia con las órdenes religiosas, especialmente la de los cistercienses y la de los hospitalarios, definirá, en cualquier caso, gran parte de la actuación de la futura condesa de Flandes. Teresa comenzó a aparecer en la documentación a partir de 1161. Fue señora de Montemor-o-Velho, de Ourém y de otras tierras.

 Primer matrimonio 
En agosto de 1184 Teresa se casó con Felipe de Alsacia, conde de Flandes. Debido a la dificultad de pronunciar su nombre, Teresa se llamó Matilde, para los flamencos, y Mahaut para los franceses.

La boda fue celebrada en la catedral de Nuestra Señora de Tournai tras la muerte de Isabel de Vermandois, la primera esposa de Felipe, que no tuvo descendencia. Esta boda fue fruto de la necesidad que tenía Felipe de tener un descendiente para que el condado no cayese en manos de los franceses. Por su parte, Portugal, un país recién nacido, quería asegurar una importante alianza con Flandes y el reconocimiento europeo. Teresa trajo una considerable dote, algo que ayudó a Felipe a manejar la guerra contra Francia que se prolongó un par de años más, haciendo las paces en 1186. Un número razonable de inmigrantes portugueses, principalmente comerciantes, también fue a Flandes con la infanta.

Teresa vivió en una de las cortes reales más lujosas de Europa, donde Felipe patrocinó a Chrétien de Troyes, autor de un famoso ciclo del Rey Arturo y padre del tema del Grial en la literatura.

Sin embargo, como Isabel de Vermandois, Teresa nunca dio a luz, y después de la muerte de Felipe, Teresa gobernó los estados que había recibido en dote, entre ellos Lila, Furnes, Dixmuda y Bourbourg.

 Segundo matrimonio 
Tras la muerte de Felipe en agosto de 1191, Teresa se casó por segunda vez en 1193 con su primo, el duque Eudes III de Borgoña. Teresa intercedió favorablemente ante el rey de Francia para que su sobrino el infante Fernando de Portugal se casase con Juana de Constantinopla, condesa de Flandes, sobrina de María de Francia, hija del rey Felipe II de Francia. De su segundo matrimonio no tuvo ningún hijo y el matrimonio fue anulado en 1195 por razones de consanguinidad.

 Últimos años, muerte y sepultura 

Teresa regresó a Flandes y gobernó como duquesa viuda durante casi veinte años. El duque volvió a contraer matrimonio con Alicia de Vergy.

El 6 de mayo de 1218, falleció la formosa e intelligente Senhora que foi uma das mais notaveis mulheres do seu tempo'', cuando pasaba cerca de Furnes y su carruaje cayó en una laguna.  La población intentó ayudarla, pero cuando la sacaron del vehículo, Teresa ya había muerto ahogada. Sus restos fueron llevados primero al monasterio de Dunes y después a la Abadía de Claraval donde había recibido sepultura su primer esposo.

Ancestros

Sucesión

Notas

Referencias

Bibliografía 

 
 

Infantes de Portugal del siglo XII (casa de Borgoña)
Infantes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)

Duquesas consortes de Borgoña

Duquesas consortes del siglo XIII

Duquesas de Francia del siglo XII

Condesas consortes de Flandes

Nobles francesas del siglo XIII
Mujeres de Bélgica del siglo XII
Mujeres de Bélgica del siglo XIII

Flamencos del siglo XII

Flamencos del siglo XIII
Portuguesas del siglo XII
Portuguesas del siglo XIII
Mujeres gobernantes del siglo XII
Nacidos en Coímbra